Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Nederlands ministerie
 Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, een Surinaams ministerie
Ministerie van Sociale Zaken (gebouw), het monumentale pand van bovenstaande ministerie
 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, een soort federaal ministerie in België
 Ministerie van Sociale Zaken (Italië), een ministerie in Italië
 Ministerie van Sociale Zaken (Polen), een ministerie in Polen